Марковы (Морковы) — русские графский и дворянские роды.

В гербовник внесены три фамилии этого имени:

 Марковы, потомства Сергея Александровича Маркова бывшего новгородским посланником в Москву (1477). К этой ветви принадлежат графы Марковы (Герб. Часть I. № 60).
Юрий Дмитриевич Беспалько , потомка выехавшего из Литвы Антифиля, пожалованных поместьем за московское осадное сидение (1607-1610). Потомки расселились по центральной России, большая часть проживает в деревнях Владимирской и Ивановской областей (Герб. Часть VII. № 47).
 Потомство Никона Маркова, владевшего поместьем (1645). Роды Марковых внесены в VI часть родословных книг Курской, Тульской, Смоленской и Московской губерний (Герб. Часть X. № 55).
Потомство подполковника Михаила Григорьевича Маркова жившего в конце XVIII века, предводителя дворянства Камышинского и Царицынского уездов Саратовской губернии (1834-1837) (см. ниже в «Ссылках»). Род внесён в часть III  родословной книги Саратовской губернии (1822-1825). Сыновья М. Г. Маркова: Николай, Пётр, Александр внесены в часть III родословной книги (1834-1837), с перенесением во II-ю часть.
Потомство Марка Росса (Толмача), посла Ивана III у Узун-Гасана. Его внук Кильдеяр Иванович, боярский сын, записанный в «тысячной книге» (1550). Род внесён в VI часть родословных книг Курской, Тульской, Смоленской губерний.

Много родов Марковых позднейшего происхождения.

Графы Марковы 
Аркадий Иванович Марков (1747-1827), вместе с братьями Николаем и Ираклием, Императором Германским Францем II, возведен в графское достоинство Римской Империи (13 июня 1796). Не имея детей, он Высочайшем указом  Императора Александра I (29 апреля 1801) дозволил своей воспитаннице, Варваре Аркадьевне, наследовать его имя, графский титул и имение.

Известные представители 
 Марковы — упоминаются в писцовых книгах Воткинской пятины (1499).
 Марков Карп — опричник Ивана грозного (1573).
 Марков Родион Матвеевич — стольник патриарха Филарета (1629).
 Марковы: Семён Александрович, Иван Никитич и Василий Матвеевич — московские дворяне (1627—1640).
 Марков Алексей — дьяк (1658) (ум. 1660).
 Марков Тимофей — дьяк (1658).
 Марковы; Иван Васильевич, Василий Никифорович — стряпчие (1677—1692).
 Марковы: Тимофей Семёнович и Иван Артемьевич — московские дворяне (1692—1695).
 Марковы: Иван Андреевич, Данило Павлович, Дмитрий Григорьевич — стольники (1692).
 Марков — есаул Войска Донского, убит в сражении при Люцене (20 апреля 1813), его имя занесено на стену храма Христа Спасителя в г. Москва.
 Марков — прапорщик 2-го егерского полка, убит в сражении при Краоне (23 февраля 1814), его имя занесено на стену храма Христа Спасителя.
 Марков Пётр Иванович — капитан С-Петербургского гренадёрского полка, убит при взятии Парижа (18 марта 1814), его имя занесено на стену Храма Христа Спасителя.
 Марков Евгений Иванович (1769 — 20 сентября 1828) — российский генерал-лейтенант.

 Марков Александр Иванович (1781—1844), российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Марков, Василий Иванович (1749—1809) — подполковник (1791 год), действительный статский советник (1806 год). Экипажмейстер Павла I, затем шталмейстер Придворной конюшенной конторы.
 Марков Сергей Владимирович (1828—1907) — русский государственный деятель, член Государственного совета Российской империи.

 Марков Евгений Львович (26 сентября [8 октября] 1835, село Крутое, Курская губерния — 17 [30] марта 1903, Воронеж) — русский писатель-путешественник, литературный критик, этнограф, выдающийся Крымовед. Директор училищ Таврической губернии.

 Василий Евгеньевич Марков (7 октября 1864, Российская империя — 1 марта 1935, Франция, Париж) — русский военачальник, генерал-лейтенант. Участник Великой, Гражданской войн и Белого движения. Георгиевский кавалер.

 Марков Николай Евгеньевич (2 апреля 1866, Симферополь — 22 апреля 1945 (по другим данным 24 апреля 1945), Висбаден) — русский политик правых взглядов и публицист, потомственный дворянин, коллежский советник, инженер-архитектор. Один из учредителей Курской народной партии порядка, которая впоследствии вошла в Союз русского народа. В 1905—1917 издавал газету «Русское знамя»; с осени 1915 года — также «Земщину». Депутат III и IV Государственной думы от Курской губернии. Монархист, один из лидеров черносотенцев. С 1910 года председатель главного совета «Союза Русского Народа».

 Марков, Сергей Леонидович (7 (19) июля 1878 года, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя — 12 (25) июня 1918 года, район села Шаблиевки, Кубанская область, территория под контролем Добровольческой армии) — русский военачальник, политический деятель, военный учёный и преподаватель.

 Павел Александрович Марков Русский советский театральный критик, режиссёр, историк и теоретик театра, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1944). Доктор искусствоведения (1960)

 Сергей Дмитриевич Марков (19 ноября 1862 — ?) — российский военачальник, генерал, участник русско-японской войны 1904—1905 гг. и первой мировой войны.

 Владимир Иванович Марков (26 июля 1859, Фридрихсгам, Великое княжество Финляндское — август 1919, Петроград) — русский военачальник, генерал-лейтенант Русской императорской армии, министр, государственный секретарь по делам Великого княжества Финляндского.

Описание гербов

Герб. Часть I. № 60 (графский). 
Герб графов Марковых: щит разделён горизонтально на два неровных поля. В верхнем, меньшем золотом поле, в двух местах по два голубых страусовых пера, крестообразно положенных. Нижняя, большая часть герба, разделена перпендикулярно на два поля. В правом чёрном поле, золотой столб. На нём золотой ватерпаст и вокруг столба обвился, головою вверх, золотой дельфин. В левом, красном поле, от правого верхнего угла к нижнему левому, золотая полоса с голубыми каймами. На этой полосе два голубых полумесяца, рогами вверх и между ними голубой крест с вогнутыми краями, а сквозь полосу продета остриём к левому верхнему углу, серебряная сабля. Посредине герба родовой дворянский герб Марковых. На всем гербе три дворянских шлема и на каждом шлеме  покров красный, подложенный серебром. Правый шлем серебряный, на нём золотой столб, на столбе ватерпаст, а вокруг столба обвился головою вниз, золотой дельфин. Средний шлем золотой, на нём графская корона, а на ней двуглавый орёл Империи Римской, имеющий на груди герб Эрцгерцогства Австрийского: красный щиток с серебряною горизонтальною полосою. Левый шлем чёрный, воронёный, с дворянскою короною, на коей поставлена, остриём вверх, золотая сабля, обвитая дубовою ветвью. Намёт красный, подложен серебром. Щит держат два Сармата в чёрной одежде, с белыми рукавами, в золотоцветных шапках, кушаках и сапогах. Правый Сармат стоит и в правой руке держит золотую саблю, обвитую дубовою ветвью. Левый Сармат сидит. опираясь левою рукою в серебряный брусок, на кушаке у него висит серебряная сабля с золотою рукоятью. Девиз: "stabo guocumgue ferrar".

Герб дворян Марковых 
Герб дворян Марковых (в гербовник не внесён): в щите имеющим красное поле серебряный крест и под ним серебряный полумесяц, рогами вверх (польский герб Шелига). На щите дворянский шлем и на него наброшен голубой покров, подложенный серебром и на покрове дворянская корона.

Герб. Часть X. № 55. 
Герб потомства Никона Маркова: щит разделён на четыре части, из коих в первой и четвёртой в голубом поле изображена от правого верхнего угла к левому нижнему серебряная река (польский герб Дружина). Во второй части, в золотом поле, из облака выходящая рука, облечённая в латы и держащая поднятый вверх меч (польский герб Малая Погоня). В третьей части, в красном поле, три стрелы вверх обращённые.

Щит увенчан дворянским шлемом и короной с тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубой и золотой, подложен золотом и красным.

Герб. Часть VII. № 47. 
Герб рода Марковых: щит разделён на четыре части, из которых в первой части. в красном поле, изображён до половины вылетающий белый одноглавый орёл с распростёртыми крыльями, а под ним, в голубом поле, золотой крест, означенный над серебряной подковой, шипами вниз обращенный (польский герб Побог). Во второй части, в золотом поле, видна выходящая из облака в латы облачённая рука с саблей. В третьей части, в серебряном поле, находится башня красного цвета с пятью зубцами. В четвертой части, в голубом поле, видны три серебряные стрелы, летящие вниз сквозь золотую полосу. Щит увенчан дворянским шлемом и короной с тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубой, подложенный серебром. Щитодержатели - два льва.

Герб. Часть XX. № 20. 
Герб Марковых внесённых в шестую часть дворянской родословной книги Курской губернии: щит поделён на четыре части. В первой голубой части, золотой лев, обращённый влево, держащий в правой лапе золотой длинный крест. Во второй части, золотая подкова шипами вверх, над ней золотая шестиконечная звезда (изм. польский герб Месяц-Затаеный). В третьей серебряной части, красная полуразрушенная слева крепостная стена с открытыми воротами. В четвёртой, голубой части, всадник на серебряном коне с красным седлом в серебряных доспехах и с поднятым мечом, обращённый вправо. Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник - три серебряных страусовых пера. Намёт голубой с серебром. Щитодержатели: два воина в доспехах с красными перевязями справа и с копьями в руках.

Герб. Часть XIV. № 135. 
Герб подполковника Петра Маркова: в голубом щите шесть дугообразно-расположенных золотых пчёл. Под ними серебряный улей. Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник - встающий вправо золотой лев, держащий в правой лапе серебряный меч. Намет: справа - голубой с золотом, слева - голубой с серебром. Девиз "ВЕРОЮ И ПРАВДОЮ" золотыми буквами на голубой ленте.

Примечания

Литература 
 
 Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 55
 А. Н. Минх. Историко-Географический словарь Саратовской губернии. Южные уезды: Камышинский и Царицынский. — Саратов, 1901.

Ссылки 
 Подполковник М. Г. Марков в списке уездных предводителей дворянства Саратовской губернии
 Землевладения саратовских дворян Марковых

 

Шляхетские роды герба Шелига
Шляхетские роды герба Малая Погоня
Шляхетские роды герба Дружина
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера